Singelbrug (Leiden) - ophaalbrug over de Nieuwe Rijn in Leiden
 Singelbrug (Harlingen) - ophaalbrug over de Singel in Harlingen.